Sport Loreto hace referencia a varios artículos:

Club Sport Loreto, club de fútbol de Iquitos, Perú.
Club Deportivo Sport Loreto, club de fútbol de Pucallpa, Perú.